Owadów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Owadów, un village dans la voïvodie de Łódź
 Owadów, un village dans la voïvodie de Mazovie